Осиновка — деревня в Тогучинском районе Новосибирской области. Входит в состав Сурковского сельсовета.

География 
Площадь деревни — 27 гектаров.

История 
Впервые упоминается материалах третьей ревизии - 1763 году.

Население

Инфраструктура 
В деревне по данным на 2007 год отсутствует социальная инфраструктура.

Примечания 

Населённые пункты Тогучинского района